Église Saint-Véran est le nom de plusieurs édifices religieux en France :
 Église Saint-Véran, Utelle
 Église Saint-Véran, Saint-Véran
 Église Saint-Véran, Fontaine-de-Vaucluse

Saint-Veran